Perutz steht für:

 deutscher Name von Peruc, Flecken im Okres Louny, Tschechien
 Perutz-Photowerke GmbH, deutsches Unternehmen der fotochemischen Industrie

Perutz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Perutz (1885–1934), österreichischer Dermatologe
 Christoph Balduin von Ledebur zu Wichel und Perutz († 1788), Domherr in Münster
 Leo Perutz (1882–1957), österreichischer Schriftsteller
 Max Ferdinand Perutz (1914–2002), österreichisch-britischer Chemiker
 Otto Perutz (1847–1922), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Robin Perutz (* 1949), britischer Chemiker

Siehe auch:
 Perutz-Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Leo-Perutz-Preis, Literaturpreis
 Max Perutz Labs Vienna